Чемпионат мира по хоккею с мячом 1991
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1991
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1991